Krosno est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 de la ville de Krosno, chef-lieu du powiat de Krosno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Krosno, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Krosno, dans le powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Krosno  ;

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Krosno ; 

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Krosno, dans le powiat d'Elbląg ;
 du village de Krosno, dans le powiat de Lidzbark.

 dans d'autres voïvodies :

Voir aussi 
 Krosno Odrzańskie (homonymie).